Stati Uniti d'America
 Hillcrest Heights – città della Contea di Polk, Florida
 Hillcrest Heights – census-designated place della Contea di Prince George's, Maryland